FOD je zkratka s více významy:
 Fond ohrožených dětí
 Frýdlantské okresní dráhy